nasienie (botanika)
 sperma
 mlecz